Stertinius är ett släkte av spindlar. Stertinius ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar
Stertinius